Zvartnots-AAL foi uma equipe armênia de futebol com sede em Yerevan. Disputava a primeira divisão da Arménia (Campeonato Armênio de Futebol).

Seus jogos são mandados no Erebuni Stadium, que possui capacidade para 544 espectadores.

História 

O Zvartnots-AAL foi fundado em 1997.

Ligações externas 

Zvartnots-AAL
Clubes de futebol extintos em 2003